Мунт (; ) — фамилия.

Известные носители:

 Мунт, Сильвия (род. 1957) — каталонская актриса театра, кино и телевидения; кинорежиссёр. 
  (род. 1955) — австралийский политический деятель.
  (1977 г.р.) — британская спортсменка; игрок в бадминтон.
  (род. 1959) — английский политик.

Двойные фамилии 
 Валуева-Мунт, Анна Петровна (1856—1902) — детская писательница и педагог.